Les Bains Douches 18 December 1979 — концертный альбом британской рок-группы Joy Division, записанный во время выступления в парижском клубе «Les Bains Douches» 18 декабря 1979 и выпущенный в 2001 году. Дополнительные песни взяты с двух других концертов.

Оформление сделано Питером Сэвиллом. Буклет к диску содержит в себе реплику оригинального постера к выступлению.

Список композиций 
Авторы музыки и текстов всех песен — Йен Кёртис, Бернард Самнер, Питер Хук, Стивен Моррис.

 Композиции 1-9 записаны в клубе Les Bains Douches, Париж, 18 декабря 1979.
 Композиции 10-12 записаны в клубе Paradiso, Амстердам, Нидерланды, 11 января 1980.
 Композиции 13-16 записаны в клубе Effenaar, Эйндховен, Нидерланды, 18 января 1980.

Примечания

Ссылки 
 
 «Les Bains Douches 18 December 1979» на сайте Joy Division: Central

Концертные альбомы Joy Division
Концертные альбомы 2001 года